Capitan Marvel – supereroe dei fumetti DC Comics
Capitan Marvel Jr., alias Freddy Freeman – personaggio dei fumetti DC Comics
 Capitan Marvel – supereroe dei fumetti Marvel Comics
Mahr Vehl – supereroe dei fumetti Marvel Comics dell'universo Ultimate
 Capitan Marvel – supereroe dei fumetti Amalgam Comics
 Capitan Marvel – album di musica jazz del 1972 di Stan Getz
 Captain Marvel – film del 2019 di Anna Boden e Ryan Fleck